Naselja u Sloveniji:
 Vrhe (Celje, Slovenija), naselje u općini Celje
 Vrhe (Novo Mesto, Slovenija), naselje u općini Novo Mesto
 Vrhe (Slovenj Gradec, Slovenija), naselje u općini Slovenj Gradec
 Vrhe (Trbovlje, Slovenija), naselje u općini Trbovlje
 Vrhe (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u općini Zagorje ob Savi